Exhall est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Exhall, banlieue de Nuneaton and Bedworth dans le Warwickshire
Exhall, village du Stratford-on-Avon dans le Warwickshire

Homonymie de toponyme